Hackhausen bezeichnet folgende Orte in Nordrhein-Westfalen:
 Hackhausen (Dormagen) im Stadtteil Hackenbroich der Stadt Dormagen im Rhein-Kreis Neuss

 Hackhausen (Jüchen), einen Ortsteil der Stadt Jüchen im Rhein-Kreis Neuss
 Hackhausen, eine Ortslage in der der kreisfreien Stadt Solingen, siehe dazu Hackhauser Hof
 Schloss Hackhausen, ein Wasserschloss im gleichnamigen Ortsteil der kreisfreien Stadt Solingen

Hackhausen ist der Nachname folgender Person:

 Katharina Hackhausen (* 1985), deutsche Schauspielerin